Цине́ва () — село в Дубинской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Согласно итогам переписи 2001 года, население составляло 1648 человек. Занимает площадь 18,21 км². Почтовый индекс — 77640. Телефонный код — 3474.

Ссылки 
 Цинева на сайте Верховной рады Украины